Статуя Яна Непомука (Бучач)
 Статуя Яна Непомука (Початки)